Febbre di vivere (A bill of Divorcement), film diretto da George Cukor (1932)
Febbre di vivere, film diretto da Claudio Gora (1953)